Balmorhea peut désigner :
 Balmorhea, groupe de musique américain ;
 Balmorhea, village du Texas, aux États-Unis.